Матвиевский — фамилия; имеет женскую форму Матвиевская.
 Матвиевский, Александр Леонидович (1902—1978) — советский военный инженер, генерал-майор технических войск.
 Матвиевская, Галина Павловна (род. 1930) — советский и российский историк математики, востоковед, краевед, литературовед.